Блу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 45 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 381 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1021,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Блу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Блу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара